Marcin Grzybowski (ur. 10 stycznia 1979 w Czechowicach-Dziedzicach) – polski kajakarz, olimpijczyk z Pekinu 2008 oraz Londynu 2012.

Kanadyjkarz. Zawodnik poznańskiego klubu KS Posnania i MKS Czechowice-Dziedzice
.
Złoty medalista Mistrzostw Europy do lat 23 w 2002 r. (Zagrzeb) w konkurencji C-2 na dystansie 500 m  jak i 1000 m.
Mistrz Polski w konkurencji :
 C-1 500 m (2003, 2004, 2012, 2015, 2016)
 C-1 1000 m (2002-2005, 2012, 2016)
 C-1 5000 m (2012, 2013, 2016, 2017, 2018)
 C-1 10000 m (2004)
 C-1 maraton - 35 km (2005)
 C-2 200 m (2012)
 C-2 500 m (2007)
 C-2 1000 m (2012, 2013)
 C-4 1000 m (2007, 2012, 2015, 2016)
 C-1 4 x 200 m (2012, 2013)
Wicemistrz Polski na dystansie 500 m w konkurencji C-1 (2006) i na dystansie 200 m w konkurencji C-4 w roku 2007. Brązowy medalista mistrzostw Polski w 2003 roku na dystansie 200 m w konkurencji C-1 i w 2007 roku na dystansie 1000 m w konkurencji C-1.

Na igrzyskach olimpijskich w 2008 roku reprezentował Polskę w konkurencji C-1 na dystansie 1000 m. Polak odpadł w półfinale.

Wyniki 
Wyniki finałów igrzysk olimpijskich i europejskich oraz mistrzostw świata i Europy.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Kajakarze Posnanii
Polscy kajakarze na igrzyskach olimpijskich
Polscy olimpijczycy (Pekin 2008)
Polscy olimpijczycy (Londyn 2012)
Urodzeni w 1979
Ludzie urodzeni w Czechowicach-Dziedzicach